Це список значимих людей, що померли 2013 року, упорядкований за датою смерті. Під кожною датою перелік в алфавітному порядку за прізвищем або псевдонімом.

Смерті значимих тварин та інших біологічних форм життя також зазначаються тут.

Типовий запис містить інформацію в такій послідовності:
 Ім'я, вік, країна громадянства і рід занять (причина значимості), встановлена причина смерті і посилання.

Серпень

31 серпня 
 Заболотська Ольга Петрівна, 89, остання з живих учасниць «процесу п'ятдесяти дев'яти».
 Куйбіда Степан Олексійович, громадський діяч, політв'язень
 Леонов Анатолій Олексійович, 80, голова Астраханського міськвиконкому (1985—1990).
 Девід Фрост, 74, британський журналіст та телеведучий, автор серії інтерв'ю з президентом США Річардом Ніксоном, у якому той зізнався, що винен у Вотергейтському скандалі; серцевий напад.

30 серпня 

 Аллан Готтгелф, 71, американський філософ
 Лотфі Мансурі, 84, генеральний директор Канадської опери (1976—1988), генеральний директор Сан-Францісской опери (1988—2001).
 Севастьянов Борис Олександрович, 89, радянський математик, член-кореспондент РАН (1984)
 Шеймас Гіні, 74, ірландський письменник, поет, перекладач та викладач, лауреат Нобелівської премії з літератури (1995).
 Штубов Валентин Миколайович, 67, російський поет.

29 серпня 
 Гольдферд Софія Олександрівна, 85, соціолог, журналіст та громадський діяч.
 Кліфф Морган, 83, регбіст, капітан збірної Вельсу, спортивний коментатор.
 Медардо Джозеф Мазомбве, 81, замбійський кардинал.
 Брюс Мюррей, 81, американський фахівець у галузі космічних досліджень, директор Лабораторії реактивного руху (1976—1982).
 Хайме Сарускі, 82, кубинський письменник та публіцист.

28 серпня 
 Міхаліс Асланіс, 65, грецький модельєр; самогубство.
 Джон Беллані, 71, шотландський художник.
 Георгієв Веселін Іванов, 77, болгарський письменник
 Мюррей Гершенц, 91, американський актор («Похмілля у Вегасі», «Доктор Хаус» та ін.).
 Ласло Дьєтваї, 94, угорський футболіст («Ференцварош»).
 Залізний Іван Іванович, 43, український бізнесмен, власник компанії «Оліяр» — одного з найбільших виробників рослинної олії в Україні
 Немков Микола Миколайович, 39, голова міста Бузулук (2010—2013).

27 серпня 
 Боголюбська Маріанна Сергіївна, 94, солістка балету Большого театру, заслужена артистка Росії.
 Жан Жансем, 93, французький художник вірменського походження.
 Котієв Ахмед Макшаріповіч, 53, секретар Ради безпеки Республіки Інгушетія (з 2011).
 Мельников Володимир Ілліч, 60, російський державний діяч, представник Адміністрації Читинської області в Раді Федерації (2001—2010).
 Онопрієнко Анатолій Юрійович, 54, серійний вбивця; серцевий напад.
 Люсі Сміт, 78, норвезький академік, ректор Університету Осло (1993—1998).
 Ярілін Олександр Олександрович, 72, російський імунолог, завідувач лабораторією диференціювання лімфоцитів Інституту імунології, професор кафедри імунології біологічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова

26 серпня 
 Барков Дмитро Іванович, 73, актор театру імені Ленсовета, народний артист РРФСР (1984).
 Джон Гілліган, 92, американський політик, губернатор Огайо (1971—1975)
 Журавський Олександр Юхимович, 56, актор, музикант та телеведучий
 Кашкуревич Арлен Михайлович, 83, білоруський художник, народний художник Білорусі
 Джерард Мерфі, 57, британський актор
 Толмачова Лілія Михайлівна, 81, радянська актриса театру та кіно, режисер, народна артистка РРФСР (1981)
 Вільям Фрог, 91, американський сценарист та продюсер, лауреат премії «Еммі»

25 серпня 
 Абдул Самад Абдулла, 67, міністр закордонних справ Мальдівської Республіки (2012—2013)
 Антоніу Боржес, 63, португальська економіст, директор Європейського департаменту МВФ (2010—2011)
 Жилмар, 83, бразильський футбольний воротар, дворазовий чемпіон світу (1958, 1962)
 Лялька Ярослав, 75, український історик, громадський діяч
 Лю Фучжи, 96, китайський державний діяч, міністр юстиції (1982—1983), міністр громадської безпеки (1983—1985), генеральний прокурор (1988—1993)
 Анас Абдуль-Разак Наїм, губернатор провінції Хама (Сирія); загинув у результаті теракту
 Фель Мирон Йосипович, 85, лікар-психіатр, голова ради старійшин асоціації «Азербайджан-Ізраїль», чоловік азербайджанського композитора Ельміри Назірова

24 серпня 

 Джеррі Бейкер, 75, американський футболіст («Манчестер Сіті», «Іпсвіч Таун»)
 Висоцький Анатолій Омелянович, 88, голова виконкому Томського обласної Ради народних депутатів (1980—1989)
 Доннер Олександр Борисович, 65, російський гандболіст та тренер, тренер португальських клубів та збірної Португалії з гандболу (1996—2000)
 Кармен Олександр Романович, 72, журналіст-міжнародник, латиноамериканіст, син радянського кінооператора Романа Кармена
 Кумбірай Кангала, 75, зімбабвійський політик, член політбюро ЗАНУ-ПФ, міністр сільського господарства та праці у 1980-х роках
 Ньютон де Сорді, 82, бразильський футболіст («Сан-Паулу»), чемпіон світу 1958
 Джулі Гарріс, 87, американська актрорка, номінантка на премії «Оскар» та BAFTA («На схід від раю», «Будинок з привидами»)

23 серпня

 Векилов Джаваншира Мехдіхан-оґли, 61, генеральний консул Азербайджану у Тебризі (2004—2005), викладач Академії державного керування при президентові Азербайджану, племінник поета Самеда Вургуна; потонув у морі
 Вілльям Глассер, 88, американський психолог, творець та лідер школи психологічного консультування
 Заславська Тетяна Іванівна, 85, російський соціолог, економіст та політолог, академік РАН, доктор економічних наук
 Калінін Андрій, 35, заступник голови Спілки православної молоді Україна; убитий
 Джон Мейстон, 78, хранитель найтривалішого в історії експерименту: досліду з пеком, що капає, лауреат Шнобелівської премії (2005)
 Дін Мемінджер, 65, американський баскетболіст, чемпіон НБА 1973 року в складі «Нью-Йорк Нікс»
 Весна Рожіч, 26, словенська шахістка, міжнародний майстер серед жінок (2006)
 Гілберт Тейлор, 99, британський кінооператор («Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія»)
 Філіппов Василь Анатолійович, 58, радянський та російський поет, лауреат премії Андрія Білого (2001); помер у психіатричній лікарні (про смерть стало відомо у цей день)
 Юсов Вадим Іванович, 84, радянський та російський кінооператор та сценарист, народний артист РРФСР, лауреат Державної премії СРСР; інфаркт міокарда

22 серпня

 Петр Кмент, 71, чеський борець, бронзовий призер літніх Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко, чемпіон Європи з боротьби 1968 року.
 Єтті Парл, 92, нідерландська співачка
 Челишев Михайло Юрійович, 40, професор, завідувач кафедри цивільного та підприємницького права Казанського федерального університету, отруєння вуглекислим газом

21 серпня

 Сід Бернстайн, 95, американський музичний продюсер та промоутер.
 Зернов Олексій Борисович, 49, російський сценарист та режисер.
 Улвіс Катлапс, 46, латвійський хокеїст («Динамо» Рига), віце-чемпіон СРСР (1988).
 Родольфо Кардосо, 75, філіппінський шахіст, міжнародний майстер (1957).
 Фред Мартін, 84, шотландський футболіст, воротар («Абердина»), учасник чемпіонату світу з футболу 1954.
 Енос Нкала, 81, зімбабвійський політик, міністр фінансів (1980—1983), міністр оборони (1985—1988)
 Сапетний Юрій Анатолійович, 72, український та радянський хокейний воротар і тренер, заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Степеренков Володимир Єгорович, 55, мер міста Чехова (2005—2013).
 Топоров Віктор Леонідович, 67, літературний критик, публіцист та перекладач, один з організаторів премії «Національний бестселер».
 Чарлз Гордон Фуллертон, 76, американський астронавт, який здійснив два космічні польоти: (учасник STS-3, командир STS-51F).

20 серпня

 Габріель Балахсан, 37, ізраїльський рок-музикант.
 Нарендра Дабхолкар, 71, індійський лікар, редактор журналу «Садхана», засновник «Комітету за викорінення сліпої віри», який добивався прийняття закону, що забороняє діяльність чорних магів та розповсюдження забобонів; убитий.
 Івах Олександр Федорович, 65, російський авіаконструктор, Генеральний конструктор Об'єднаної двигунобудівній корпорації.
 Ізотова Кіра Володимирівна, 82, російська оперна співачка, педагог, заслужена артистка РРФСР.
 Елмор Леонард, 87, американський письменник та сценарист.
 Меріан Макпартленда, 95, британська джазова піаністка та композитор, лауреат премії «Греммі» (2004).
 Ерік Нойч, 82, німецький письменник.
 Ольхіна Ніна Олексіївна, 87, акторка Санкт-Петербурзького Великого драматичного театру, заслужена артистка РРФСР.
 Ева Петельська, 92, польська режисер та сценаристка («Коперник») Срібна премія VIII Московського кінофестивалю.
 Чарльз Поллок, 83, американський дизайнер, автор дизайну сучасного офісного крісла, загинув при пожежі.
 Тед Піст, 95, американський режисер («Повісте їх повище вище», «Під планетою мавп», «Вища сила»).
 Антоні Росиконь, 106, найстаріший професор Польщі,
 Розумовський Геннадій, 51, Депутат Верховної ради Криму, заступник голови Сімферопольської районної державної адміністрації
 Бамматхан Шейхов, 48 або 49, один з лідерів збройного підпілля республіки Дагестан; убитий.
 Костіке Штефенеску, 62, румунський футболіст («Універсітатя» Крайова), триразовий чемпіон Румунії; самогубство.

19 серпня
 Авечкін Олексій, 37, латвійський балетний танцівник.
 Капустін Максим, спортсмен, ДТП
 Беатріс Козера (Беа Франка), літературний прототип Террі з роману Джека Керуака «У дорозі».
 Кіктєв Віктор Олексійович, 77, радянський футболіст, воротар СКА (Ростов-на-Дону).
 Мірко Ковач, 74, чорногорський письменник, лауреат премії Гердера (1995).
 Стефані Макміллан, 71, американський художник-декоратор, лауреат премії «Оскар» (1997) («Англійський пацієнт»).
 Гюнтер Метцгер, 79, колишній мер Дармштадта
 Матті Мурті, 64, фінський хокеїст (ХІФК), учасник Олімпійських ігор (1972, 1976) та чемпіонатів світу.
 Діас Нігматович Рахмат, 76, узбецький актор, заслужений артист Узбекистану.
 Мусаїд Бен Абдель Азіз Аль-Сауд, 90, саудівський принц, старший брат короля Абдалли.
 Олев Суббі, 83, естонський живописець.
 Седар Волтон, 79, американський джазовий піаніст.
 Донна Гайтавер, 86, американська співачка.
 Абдул Рахім Хатеф, 88, афганський державний діяч, Президент Афганістану (1992).
 Анатолій Йосипович Щербатий, 74, заслужений лікар України, колишній начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації
 Лі Томпсон Янг, 29, американський актор; самогубство.

18 серпня
 Крістофер Бартон, 85, британський весляр, срібний призер літніх Олімпійських ігор у Лондоні (1948) у веслуванні на вісімці.
 Рольв Весенлюнд, 76, норвезький актор.
 Дежі Дьярматі, 85, угорський ватерполіст, триразовий олімпійський чемпіон (1952, 1956, 1964), дворазовий призер Олімпійських ігор (1948, 1960), дворазовий чемпіон Європи (1954, 1962).
 Жан Кан, 84, президент Європейського єврейського конгресу (1991—1996), віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу.
 Вікторія Євгенія Фернандес де Кордоба ,96, іспанська аристократка, 18-а герцогиня Медінаселі (1956—2013).
 Розалія Мера, 69, найбагатша жінка Іспанії, співзасновниця Zara, інсульт
 Тестолв Моланд, 32, норвезький офіцер, засуджений у Демократичній Республіці Конго за вбивство та шпигунство.
 Флорін Чоаба, 58, румунський циганський громадський діяч, самопроголошений «король всіх циган» Помер самопроголошений «король всіх циганів»

17 серпня
 Лелюх Володимир Денисович, засновник та керівник нижегородської школи олімпіадного програмування, що підготував призерів та переможців міжнародних олімпіад з інформатики
 Бенджамін Мвіта, 70, замбійський політик, міністр оборони (1991—1997).
 Трегубов Сергій Васильович, 55, російський краснодарський актор, сценарист та театральний режисер.
 Шаяхметов Багдат Мухаметович, 66, казахстанський господарський діяч, директор Усть-Каменогорського титано-магнієвого комбінату, Герой Праці Казахстану.
 Чуб Ігор, 39, заслужений журналіст України, рак мозку
 Клаус Якобі, 86, німецький журналіст, головний редактор «Der Spiegel» (1962—1968).

16 серпня
 Родіонов Олександр Михайлович, 68, російський алтайський письменник, публіцист та краєзнавець
 Хагуро Асфар Пшиканович, 54, прем'єр-міністр Республіки Адигея (2004—2006).

15 серпня

 Анцишкін Валерій Валентинович — казахський танцюрист та балетмейстер.
 Жак Вержес, 88, французький юрист, адвокат на процесі Слободана Мілошевича та багатьох інших гучних процесах.
 Берт Ланс, 82, американський державний службовець, директор Адміністративно-бюджетного керування США (1977), радник президента США Джиммі Картера.
 Вільям Лівінгстон, 93, американський політолог, Президент Техаського університету в Остіні (1992—1993).
 Росалія Мера, 69, іспанська підприємниця та громадська діячка, найбагатша жінка Іспанії, інсульт.
 Славомир Мрожек, 83, польський письменник та драматург.
 Павло (Лінгріс), 93, митрополит Мемфиський (з 1998) Александрійської православної церкви.
 Абд ар-Рахман ас-Сумайт, мусульманський африканський релгіозний та громадський діяч.
 Август Шелленберг, 77, американський актор; рак легенів.
 Марич Ман Сінгх Шрестха, 71, прем'єр-міністр Непалу (1986—1990).

14 серпня
 Джия Альмо, 29, американська акторка та фотомодель; самогубство.
 Мік Дін, 61, оператор британського телеканалу Sky News; убитий у Каїрі.
 Кажаров Альберт Хатуевич, 48, член Ради Федерації Росії (2009—2013), керівник адміністрації президента Кабардино-Балкарії (2006—2009); ДТП.
 Ліза Робін Келлі, 43, американська акторка.
 Аллен Ланьє, 66, американський музикант, один із засновників та гітарист групи «Blue Öyster Cult».
 Лучано Мартіно, 79, італійський продюсер, сценарист та режисер.
 Марк Саттон, 42, британський каскадер, дублер Джеймса Бонда на відкритті Лондонської Олімпіади.

13 серпня

 Албул Анатолій Михайлович, 77, чемпіон світу та СРСР, призер Олімпійських ігор (1960) з вільної боротьби.
 Ахлюстіна Тетяна Едуардівна, 64, актрорка Єкатеринбурзького театру ляльок
 Джон Брукс, 44, американський музикант, ударник групи «The Charlatans»; пухлина мозку.
 Жан Венсан, 82, французький футболіст та тренер, бронзовий призер чемпіонату світу (1958), старший тренер «Нанта» (1976—1982) і збірної Камеруну (1982).
 Лотар Біскі, 71, німецький політик, у 2007—2010 роках він керував Лівою партією
 Кузьмін Валентин Степанович, 78, заслужений тренер РРФСР з легкої атлетики.
 Дзюн Садогава, 34, японський манґака (Muteki Kanban Musume).
 Семенюк Олександр, заслужений діяч мистецтв України та головний художник Івано-Франківського академічного облмуздрамтеатру імені Івана Франка
 Сонатане Таумоепеау-Тупо, 70, міністр закордонних справ (2004—2009) та в. о. міністра оборони (2005) Тонга.
 Едіт Шипош, 38, угорська ватерполістка, чемпіонка світу (1994); пухлина мозку.

12 серпня

 Букетару Віктор Петрович, 64, радянський та молдовський кінорежисер 
 Спас Венков, 84, болгарський та австрійський оперний співак (тенор).
 Глазов Олег Леонідович, 72, заслужений тренер СРСР з фехтування, колишній головний тренер чоловічої збірної команди Росії.
 Добрянський Віктор Леонтійович, 76, засновник найбільшого у Європі промислового ринку «Сьомий кілометр» (Одеса), заслужений працівник сільського господарства України
 Кікоть Володимир Якович, 61, російський державний діяч.
 Девід Маклечі, британський політик, лідер Шотландської консервативної партії (1999—2005).
 Пєсков Василь Михайлович, 83, радянський письменник, журналіст, мандрівник та телеведучий
 Осташко Микола Андрійович, 78, російський тренер з важкої атлетики, заслужений тренер Росії.
 Йохан Фрізо Орансько-Нассауський, 44, член королівської родини Нідерландів, молодший брат короля Вілема-Олександра; помер після 18-місячного перебування в комі від ускладнень, що виникли внаслідок пошкодження мозку від гіпоксії
 Шебалін Дмитро Віссаріонович, 83, радянський альтист, учасник Квартету імені Бородіна, син композитора Віссаріона Шебаліна

11 серпня
 Рік Даніеле, 65, італійський співак, серцевий напад.
 Раймон Деліль, 70, французький велогонщик.
 Генрі Поліч, 68, американський актор
 Солдатенков Олександр Михайлович, 86, заступник генерального конструктора Державного науково-виробничого ракетно-космічного центру «ЦСКБ-Прогрес» (1996—2006), Герой Соціалістичної Праці.
 Судаков Костянтин Вікторович, 81, засновник та перший директор науково-дослідного інституту нормальної фізіології імені П. К. Анохіна (1974—2008), академік РАМН.
 Юдіт Темешем, 82, угорська плавчиня, чемпіонка літніх Олімпійських ігор у Хельсінкі у 1952.
 Ширлі Герц, 87, американський публіцист, лауреат премії «Тоні» (2009).

10 серпня

 Баранов Дмитро, 38, генеральний директор продюсерського центру «Спамаш», продюсер білоруської естрадної співачки Альони Ланської; зупинка серця.
 Ейді Горме, 84, американська співачка та кіноактриса
 Вільям Кларк, американський політик, радник президента США з національної безпеки (1982—1983), міністр внутрішніх справ США (1983—1985) 
 Присілків Сергій Олександрович, 65, радянський та російський актор театру та кіно, заслужений артист РРФСР.
 Сомдет Пра Буддачарая, 85, Верховний буддистський патріарх Таїланду (2004—2013), кров'яна інфекція.
 Гаджі, 67, канадська актрорка.
 Ласло Чатарі, 98, угорський нацист, один найбільш розшукуваних людей, підозрюваний у військових злочинах, пневмонія

9 серпня
 Богунова Наталія Василівна, 65, радянська актриса театру і кіно («Велика перерва»).
 Вікулов Володимир Іванович, 67, радянський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон (1968, 1972) та семиразовий чемпіон світу
 Дашевський Геннадій Наумович, 55, директор театру «Школа сучасної п'єси»; інфаркт.
 Копанев Микола Олександрович, 56, історик, завідувач Центром вивчення епохи Просвітництва (Бібліотека Вольтера).
 Лобач Анатолій Федорович, 67, російський актор, народний артист Удмуртії.
 Опанасенко Галина Василівна, 69 або 70, українська актриса театру і кіно 
 Едді Перес, 73, пуерториканський музикант, лауреат премії «Греммі».
 Речкеман Аркадій Ісакович, 76, український тренер з важкої атлетики
 Урбану Таваріш Родрігіш, 89, португальська письменник.
 Білл Геннінгсгаард, 54, віце-президент представництва компанії «Microsoft» у Тихоокеанському регіоні (1988—2002); авіакатастрофа.

8 серпня

 Карен Блек, 74, американська акторка, рак
 Джек Клемент, 82, американський співак та продюсер, рак
 Іржі Крейчік, 95, чеський режисер та сценарист
 Курносов Ігор, 28, російський шаховий гросмейстер.
 Барбара Мерц, 85, американська письменниця та вчений-єгиптолог.
 Миреєва Тетяна Іванівна, 85, російська актриса театру та кіно, заслужена артистка Якутській АРСР (1965); інсульт.
 Фернандо Кастро Пачеко, 95, мексиканський художник і скульптор
 Регіна Рєзнік, 90, американська оперна співачка.
 Йосип Зеусович Тепер (en), 98, ветеран Другої світової війни, віце-президент вікторіанської (Австралія) Асоціації Ветеранів Другої світової війни з колишнього Радянського Союзу (про смерть оголошено у цей день).

7 серпня
 Джон Дьюк, 67, американський джазовий піаніст, лейкемія.
 Каюмов Альмір Ізмаїлович, 48, радянський та російський футболіст, футбольний арбітр, збитий автомобілем
 Левчин Рафаель Залманович, 66, російська поет, драматург, прозаїк
 Лонгін (Чернуха), 40, архімандрит Української православної церкви, головний редактор «Церковної православної газети», кіносценарист; ДТП.
 Рахлін Анатолій Соломонович, 75, радянський та російський тренер з дзюдо
 Сучков Геннадій Олександрович, 66, адмірал Росії, командувач Тихоокеанським та Північним флотом ВМФ Росії.
 Тихонов Василь Вікторович, 55, радянський та російський хокейний тренер («Авангард»), син хокейного тренера Віктора Тихонова, батько хокеїста Віктора Тихонова-молодшого; падіння з висоти.
 Ягубкін Олександр Геннадійович, 52, український боксер

6 серпня
 Сельчук Юла, 53, турецький футболіст
 Лідія Корсакувна, 79, польська актриса.
 Погосьян Роберт, 29, російський автогонщик, ДТП
 Тім Райт, 61, американський музикант
 Дейв Вогстаф, 70, англійський футболіст

5 серпня
 Гройсман Дмитро Леонідович, 41, український правозахисник.
 Малькольм Баррасс, 88, англійський футболіст («Болтон Вондерерз»)
 Шон Бурр, 47, канадський хокеїст, наслідки падіння
 Джон Форстер Вудвард 81, британський адмірал
 Джордж Дюк, 67, американський джазовий музикант.
 Жайме Луїш Коельо, 97, бразильський єпископ та архієпископ
 Паламарчук Олег, голова Національної колегії адвокатів

4 серпня
 Шерком Бекас, 73, іракський курдський поет
 Іцхак Берман, 100, ізраїльський політик російського походження
 Гелейн Ігор Ігорович 78, режисер-документаліст
 Шандор Поль, 45, швейцарський мотогонщик, нещасний випадок на чемпіонаті світу з перегонів на мотоциклах з коляскою
 Ренато Руджеро, 83, міністр закордонних справ Італії
 Крамер Вільямсон, 63, американський автогонщик, аварія

3 серпня
 Жиленко Ірина Володимирівна, 72, українська поетеса
 Лайна Кеза, 29, топ-модель, вбита співмешканцем
 Джон Кумбс, 93, британський менеджер команд Формули-2 і GT
 Джон Палмер, 77, американський журналіст і телеведучий

2 серпня
 Йозеф Адамович, 74, словацький актор
 Гаспарян Азат Миколайович, 69, вірменський актор театру та кіно
 Курт Ерманн, 91, німецький футболіст

1 серпня
 Дерябін Юрій Степанович, 81, заступник Міністра закордонних справ СРСР, Надзвичайний та Повноважний Посол РФ у Фінляндії
 Гейл Кобі, 82, американська актриса
 Колін Макадам, 61, шотландський футболіст
 Алекпер Юнус огли Мурадов, 65, азербайджанський кінорежисер та оператор

Див. також 
 :Категорія:Померли 2013''
 Померлі в 2012

Примітки

Посилання 
http://ua.euronews.com/tag/death/

01
Січень 2013